

Росія 

 Баргузин — річка в  Бурятії.
 Баргузин — село в  Росії, адміністративний центр  Баргузинського району  Бурятії.

Багатозначні топоніми